Драфт НБА 1999 года проходил 30 июня в «Веризон-центре» в Вашингтоне, округ Колумбмя. Это первый драфт, в котором в первом раунде были выбраны 4 игрока из одного колледжа (Элтон Брэнд, Траджан Лэнгдон, Кори Маггетти, Уильям Эйвери из Университета Дьюка). Один из лучших драфтов, на котором были выбраны 9 будущих участников Матчей всех звёзд НБА. Впоследствии Элтон Брэнд получил титул Новичка года НБА.

Первый раунд

Второй раунд

Примечательные игроки, не выбранные на драфте

Ссылки 
 Драфт НБА 1999

Примечания 

Драфты НБА
НБА в сезоне 1999/2000